Joseph Joubert (1754-1824), moraliste et essayiste français ;
 Joseph Joubert (1878-1963), organiste français.